Le freeride (anglicisme) signifiant « pratique libre » consiste à pratiquer un sport (ski, VTT, motocyclette, motoneige, etc) hors de tout cadre formel. Le freeride est généralement associé au plaisir des grands espaces naturels vierges, de la prise de risque et de l'absence de compétitions, à l'exception du ski (Freeride World Tour qui consacre le champion du monde de freeride). 

Le freeride de quelque nature qu'il soit est un sport extrême qui demande un effort physique et mental intense. Au fil des années, l'économie aidant, les différentes disciplines ont fini par se formater. Aujourd'hui, il existe du matériel spécifique, des compétitions, des « freeriders » professionnels, et des sites aménagés pour une pratique de masse, principalement en montagne. Pour le ski et le snowboard, la compétition mondiale de freeride est le Freeride World Tour. Pour le VTT, la compétition mondiale est le Freeride Mountain Bike World Tour.

Cette pratique ne doit pas être confondue avec le  (« style libre »), qui consiste à réaliser des figures acrobatiques.

Disciplines pratiquées en freeride

Ski alpin

Ski télémark

Snowboard

VTT

Motocyclette

Motoneige

Motomarine 

Pratique de la motomarine à bras ou à selle dans les vagues dans le but d'exécuter des figures lors des sauts.

Voir aussi
 Hors-piste
 Freeride (VTT)
 Freeriding (ski, snowboard)

Vocabulaire sportif
Sport de glisse